Imię i nazwisko Jordan Jordanow nosili lub noszą m.in.:
 Jordan Jordanow (ur. 1940) – bułgarski piłkarz i trener piłkarski
 Jordan Jordanow (1952–2011) – bułgarski lekkoatleta, płotkarz
 Jordan Jordanow (ur. 1970) – bułgarski sztangista
 Jordan Jordanow (ur. 1981) – bułgarski kajakarz, olimpijczyk z 2000 i 2004
 Jordan Jordanow – bułgarski kolarz